Lustračním zákonem jsou prováděny lustrace. V České republice může jít o:
 velký lustrační zákon (zákon č. 451/1991  Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky)
 malý lustrační zákon (zákon č. 279/1992 Sb., o  některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky)